Nienburg pode se referir a:
 Nienburg/Weser, uma cidade da Alemanha, no estado de Baixa Saxônia;
 Nienburg, um distrito da Alemanha, no estado de Baixa Saxônia;
 Nienburg (Saale), uma cidade da Alemanha, no estado de Saxônia-Anhalt

Desambiguação